Inco Superstack (Инко Суперстэк) — дымовая труба, самая высокая не только в Канаде и Северной Америке, но и во всём Западном полушарии. Имея высоту 380 метров, занимает вторую строчку в  (после Си-Эн Тауэр), также вторую строчку в списке самых высоких труб мира (после дымовой трубы Экибастузской ГРЭС-2) и 38-ю строчку в . Расположена на территории завода по производству никеля в городе Большой Садбери, Онтарио.

Описание 
Высота Инко Суперстэк — 380<ref name="ssp">Инко Суперстэк  на сайте skyscraperpage.com</ref>—381. Над Садбери часто висел густой смог, отравлялась природа, в частности, близлежащее озеро .

 История 
Строительство Инко Суперстэк было начато 22 июня 1970 года компанией Inco Limited, которая позднее была приобретена компанией Vale. Во время строительства, 20 августа того же года, регион посетил , который ныне занимает 8-ю строчку в  (тогда погибло шесть человек). Во время урагана труба заметно раскачивалась, но устояла, получив небольшие повреждения. Во время торнадо на верхушке трубы находились шестеро рабочих, никто из них не пострадал, но все они уволились на следующий же день. Именно следующий день, 21 августа, стал днём окончания строительства объекта.

С 1972 года труба работает на полную мощность. До 1987 года Инко Суперстэк была самой высокой дымовой трубой в мире, пока не была построена дымовая труба Экибастузской ГРЭС-2 в Казахской ССР (ныне — Казахстан).

В 1992 году компания Inco Limited за создание своей дымовой трубы получила награду от ООН в связи с заметным улучшением экологической обстановки в регионе.

В ноябре 2014 года Vale объявила, что возможна остановка работы Инко Суперстэк в связи с усовершенствованием производства, которое обошлось в один миллиард долларов и позволило сократить вредные выбросы на 85 %. Если трубе не будет найдено применения, она будет снесена и заменена гораздо более низкой дымовой трубой.

 Примечания 

 Ссылки 

 Risk Management Report — List of Figures — Figure 4 на сайте sudburysoilsstudy.com'', стр. 11, 13 мая 2008

Здания и сооружения, построенные в 1970 году
Здания и сооружения Онтарио
Большой Садбери
Сверхвысокие дымовые трубы
Vale
Появились в 1970-е годы в Канаде
1970 год в Канаде